Atwater pode fazer referência:

 vários lugares dos Estados Unidos:
 Atwater, uma cidade no estado da Califórnia;
 Atwater, uma cidade no estado de Minnesota;
 Atwater, um município no estado do Ohio;
 Atwater, um lugar designado pelo censo no estado anterior;
 a estação Atwater do metro de Montreal